Il singolare del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nicolas Kiefer che ha battuto in finale Jason Stoltenberg 7–5, 4–6, 6–3.

Teste di serie

  Nicolas Kiefer (campione)
  Magnus Norman (primo turno)
  Nicolás Lapentti (secondo turno)
  Albert Costa (semifinali)

 Younes El Aynaoui (quarti di finale)
 Félix Mantilla (quarti di finale)
 Hicham Arazi (secondo turno)
 Jérôme Golmard (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2000
ATP Tour 2000